Leufroy est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Leufroy est un prénom masculin désuet.

Leufroy peut être aussi un patronyme.

Saint chrétien 
 Leufroy d'Évreux († 738), disciple de saint Saëns et ami de saint Ansbert, premier higoumène (abbé) de Sainte-Croix (aujourd'hui La Croix-Saint-Leufroy), près d'Évreux en Normandie ; fêté localement le 21 juin.

Références

Voir aussi 
 La Croix-Saint-Leufroy
 Ancienne église Saint-Leufroy de Paris.